Marek Hovorka ist der Name folgender Personen:

* Marek Hovorka (Eishockeyspieler) (* 1984), slowakischer Eishockeyspieler
 Marek Hovorka (Fußballspieler) (* 1991), tschechischer Fußballspieler